Альберто Сориа́но:

 Сориано, Альберто (1915—1981) — аргентинский и уругвайский композитор, музыковед и фольклорист.
 Сориано, Альберто (1920—1998) — аргентинский ботаник и агроном.